Ля́до (, ) — назва низки населених пунктів у Білорусі та Росії. Топонім пов'язаний з  — «місце, де вирубано чи випалено ліс» (при підсічно-вогневому землеробстві)

Лядо (Ляда) — село Вілейського району Мінської області
 Лядо (Ляда) — село Плещеницької селищної ради Логойського району Мінської області
 Лядо (Ляда) — село Заріченської сільради Логойського району Мінської області
 Лядо (Ляда) — село Швабської сільради Логойського району Мінської області

Лядо — село в Новодугінському районі Смоленської області

Див. також 
 Льядо — муніципалітет в Іспанії, в Автономній області Каталонія
 Борове Лядо
 Велике Лядо
 Ляда
 Ляди